Премијер лига Русије у фудбалу 2009. је 18. првенство Русије у фудбалу. Лига има 16 клубова. Првенство ће се играти од 14. марта до 29. новембра. 

Првенство је отворено утакмицом Амкар - Ростов.

Екипе 
У сезони 2009. у Премијер лиги Русије учествује 14 клубова који су заузели 1-14 место у Премијер лиги Русије 2008. и 2 прволасирана у Првој лиги Русије 2008.

 Динамо Москва је своје утакмице као домаћин 2009. играо у Арени Химки, јер је његов стадион у фази реновирања.

Резултати

Табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Листа стрелаца 

* голови постигнути из пенала.

Најбољи 
Руска фудбалска федерација је 24. новембра 2009. објавила је списак 33 најбоља играча у сезони 2009.:

Голмани
  Игор Акинфејев (ЦСКА)
  Sergei Ryzhikov (Рубин)
  Владимир Габулов (Динамо)

|width=25% valign=top|
Десни бек
  Александар Анјуков (Зенит)
  Sergei Parshivlyuk (Спартак М.)
  Кирил Набабкин (Москва)
|width=25% valign=top|
Десни халф
  Роман Шаронов (Рубин)
  Васил Березицки (ЦСКА)
  Martin Jiránek (Спартак М.)
|width=25% valign=top|
Леви халф
  Сергеј Игнашевић (ЦСКА)
  César Navas (Рубин)
  Денис Колодин (Динамо)
|width=25% valign=top|
Леви бек
  Кристијан Ансалди (Рубин)
  Ренат Јанбајев (Локомотива)
  Georgi Schennikov (ЦСКА)

Центархалф
  Сергеј Семак (Рубин)
  Игор Денисов (Зенит)
  Дмитриј Холхов (Динамо)

|width=33,33% valign=top|
Десно крило
  Владимир Бистров (Спартак М. / Зенит)
  Милош Красић (ЦСКА)
  Александар Семедов (Москва)
|width=33,33% valign=top|
Центарфор
  Alex (Спартак М.)
  Alan Dzagoev (ЦСКА)
  Игор Семшов (Зенит)
|width=33,33% valign=top|
Лево крило
  Контантин Зирјанов (Зенит)
  Edgaras Česnauskis (Москва)
  Александар Рјазанцев (Рубин)

|width=50% valign=top|
Десни везни
  Велинтон (Спартак М.)
  Александар Бурхаров (Рубин)
  Fatih Tekke (Зенит)
|width=50% valign=top|
Веви везни
  Alejandro Domínguez (Рубин)
  Aleksandr Kerzhakov (Динамо)
  Дмитри Сичев (Локомотива)

Референце

Спољашње везе 
 Службени сајт
 Руска фудбалска унија

Премијер лига Русије у фудбалу
Спорт у 2009.